Merbach ist der Name von

 Friedrich Merbach (1912–1987), SS-Obersturmführer, eingesetzt beim KdS Minsk
 Hans Merbach (1910–1949), SS-Obersturmführer, eingesetzt in den KZ Buchenwald und Auschwitz
 Heiner Müller-Merbach (1936–2015), deutscher Ökonom
 Kurt Merbach (1839–1912), deutscher Hüttenmann und Politiker
 Liska Merbach (1915–2005), deutsche Schauspielerin
 Paul Alfred Merbach (1880–1951), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Theaterwissenschaftler und Journalist
 Paul Moritz Merbach (1819–1899), deutscher Mediziner
 Wolfgang Merbach (* 1939), deutscher Agrikulturchemiker

Siehe auch:
 Meerbach